Arkadiusz är ett polskt förnamn, som burits av bland andra:

 Arkadiusz Bazak (född 1939), polsk skådespelare
 Arkadiusz Głowacki (född 1979), polsk fotbollsspelare
 Arkadiusz Godel (född 1952), polsk fäktare
 Arkadiusz Jakubik (född 1969), polsk skådespelare
 Arkadiusz Jawień (född 1952), polsk kirurg
 Arkadiusz Milik (född 1994), polsk fotbollsspelare
 Arkadiusz Moryto (född 1997), polsk handbollsspelare
 Arkadiusz Onyszko (född 1974), polsk fotbollsspelare
 Arkadiusz Radomski (född 1977), polsk fotbollsspelare
 Arkadiusz Reca (född 1995), polsk fotbollsspelare
 Arkadiusz Rybicki (1953–2010), polsk politiker
 Arkadiusz Skrzypaszek (född 1968), polsk modern femkampare

Polska förnamn